Эльфвальд (; умер в ) — король Восточной Англии (713—749) из династии Вуффингов.

Биография 
Эльфвальд унаследовал престол Восточной Англии после смерти в 713 году своего отца Эльдвульфа. Его правление протекало достаточно мирно. В 716 году престол Мерсии занял Этельбальд, не забывший о том, что правитель Восточной Англии дал ему убежище в трудные годы, и богато одарил монастырь в Кроуленде, где прожил до того несколько лет. Воспользовавшись затишьем, Эльфвальд развивал экономику страны, перестроил центральную часть Ипсуича, увеличил чеканку серебряных монет.

Эльфвальд умер в 749 году. Достоверных сведений о том, был ли у него наследник, не сохранилось. Возможно, одним из его сыновей был Этельберт II.

Литература 
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VIII века